Croton phlomoides est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton phlomoides, Pers., 1807 : Croton astroites
 Croton phlomoides, Salzm. ex Baill., 1864 : Croton salzmannii

Phlomoides